Le tournoi de tennis de Stuttgart est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier III, se dispute à Filderstadt du 10 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Iwona Kuczyńska et Martina Navrátilová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 1988 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1988
Stuttgart
Sport en Allemagne en 1988
Tennis en octobre 1988